Stefančič ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dušan Stefančič (* 1927) slowenischer Jurist und Überlebender des Holocaust
 Marcel Štefančič (* 1960), slowenische Filmkritiker, Fernsehmoderator und Publizist 
 Peter Štefančič (* 1947), jugoslawischer Skispringer